Бен-Хилл () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 17484 человек. Административный центр округа — город Фицджеральд.

История 
Округ Бен-Хилл основан в 1906 году.

География 
Округ занимает площадь 652.7 км2.

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Бен-Хилл в 2000 году проживало 17484 человек. Плотность населения составляла 26.8 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии